Hidźra – określenie osoby trzeciej płci na subkontynencie indyjskim
 Hidżra – w islamie nazwa "Wielkiej Emigracji" proroka Mahometa i jego zwolenników z Mekki do Medyny